PCI steht für:
 Partito Comunista Italiano, italienischer Name der Kommunistischen Partei Italiens bis zu ihrer Umbenennung und Spaltung im Jahr 1991
 Positive Chemische Ionisation, Ionisierungsverfahren in der Massenspektrometrie
 PCI Augsburg GmbH, Hersteller von Baustoffen und Unternehmen der BASF-Gruppe
 Project of Common Interest, heute Important Project of Common European Interest (IPCEI)

Medizin:
 perkutane Kollagen-Induktion, siehe Kollagen-Induktions-Therapie
 Percutaneous coronary intervention (dt.: Perkutane Koronarintervention), Herzkatheter-gestützte Behandlung eingeengter oder verschlossener Herzkranzgefäße, siehe Perkutane transluminale coronare Angioplastie
 Peritoneal Cancer Index, Maß für die Ausbreitung von Tumorgewebe im Peritoneum bei Vorliegen einer Peritonealkarzinose

Informationsverarbeitung:
 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Sicherheitsstandard zur Abwicklung von Kreditkartentransaktionen.
 Peripheral Component Interconnect (PCI-Bus), Bus-Standard zur Verbindung von Peripheriegeräten mit dem Chipsatz eines Prozessors
 Periodical Contents Index, kommerzielle bibliographische Datenbank
 Program Comparison and Identification, System zur Senderanzeige (vor RDS) bei Autoradios von Blaupunkt
 Protocol Control Information, Protokoll-Steuerinformationen für eine Dateneinheit (Protocol Data Unit) im OSI-Modell

Abkürzung